Бережáнський — українське прізвище, поширене в Україні й місцях розселення українців. Походить від назви населеного пункту «Бережани».

 Бережанська Зореслава Степанівна (* 1951) — українська підприємиця.
 Бережанський Іван (* ? — † 1642) — український священик, друкар, освітній діяч.
 Бережанський Ігор Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бережанський Олександр Сергійович (1976—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бережанський Петро Іванович (поч. XVII ст. — після 1655) — співак, перекладач. Вірогідно, син Івана Бережанського.

Українські прізвища